Глазированная (лаковая) керамика Рио-Гранде — керамика индейских народов группы пуэбло, проживающих в штате Нью-Мексико. Относится к позднему доисторическому (доколумбову) и раннему историческому периоду Северной Америки, с 1315 по 1700 гг. При росписи использовалась свинцовая чёрная краска, которая при обжиге иногда приводила к потёкам. Данная керамика изготавливалась в ряде деревень от Санта-Фе до северной оконечности водохранилища Элефант-Батт (Elephant Butte Reservoir), и от долины Рио-Пуэрко на востоке до долины верховий реки Пекос.

Археологи подразделяют керамику Рио-Гранде на различные, предположительно хронологические, группы на основании профиля верхнего края сосудов и дизайна их росписи (подробная иллюстрированная классификация приведена в английской версии данной статьи).

Галерея изображений

Литература 
 Carlson, Roy L., 1970, White Mountain Red Ware: A Pottery Tradition of East-Central Arizona and Western New Mexico. Anthropological Papers of the University of Arizona No. 19. University of Arizona Press, Tucson.
 Eckert, Suzanne L., 2003, Social Boundaries, Immigration, and Ritual Systems: A Case Study from the American Southwest. Ph.D. dissertation, Arizona State University, Tempe.
 Eckert, Suzanne L., 2006, The Production and Distribution of Glaze-Painted Pottery in the Pueblo Southwest. In The Social Life of Pots: Glaze Wares and Cultural Dynamics in the Southwest, AD 1250—1680, edited by Judith A. Habicht-Mauche, Suzanne L. Eckert, and Deborah L. Huntley, pp. 34-59. University of Arizona Press, Tucson.
 Franklin, Hayward H., 2007, The Pottery of Pottery Mound, A Study of the 1979 UNM Field School Collections, Part 1: Typology and Chronology. Maxwell Museum of Anthropology Technical Series No. 5. University of New Mexico, Albuquerque.
 Habicht-Mauche, Judith A., 1993, The Pottery from Arroyo Hondo, New Mexico: Tribalization and Trade in the Northern Rio Grande. Arroyo Hondo Archaeological Series, No. 8. School of American Research Press, Santa Fe.
 Harlow, Francis H., 1973, Matte-Paint Pottery of the Tewa, Keres and Zuni Pueblos. Museum Of New Mexico Press, Santa Fe.
 Hawley, Florence M., 1950, Field Manual of Prehistoric Southwestern Pottery Types.> Revised edition. University of New Mexico Bulletin No. 291, Anthropological Series 1(4), Albuquerque.
 Honea, Kenneth H., 1966, Rio Grande Glaze Wares. Prepared for the Eighth Southwestern Ceramic Seminar. Ms. on file at the Laboratory of Anthropology, Santa Fe.
 Kidder, Alfred V., and Anna O. Shepard, 1936, The Pottery of Pecos, Volume 2: The Glaze Paint, Culinary, and Other Wares. Papers of the Southwestern Expedition, Phillips Academy, No. 7. Yale University Press, New Haven.
 McKenna, Peter J., and Judith Miles, 1996, Pecos Archaeological Survey 1996 Ceramic Typology: Field Manual. Ms. on file at the Laboratory of Anthropology, Santa Fe.
 Mera, H. P., 1933, A Proposed Revision of the Rio Grande Glaze Paint Sequence. Laboratory of Anthropology Technical Series, Bulletin No. 6, Santa Fe.
 Mera, H. P., 1935, Ceramic Clues to the Prehistory of North Central New Mexico. Laboratory of Anthropology Technical Series, Bulletin No. 8, Santa Fe.
 Spielmann, Katherine A., 1998,Ritual Influence on the Development of Rio Grande Glaze A Ceramics. In Migration and Reorganization: The Pueblo IV Period in the American Southwest, edited by Katherine A. Spielmann, pp. 253—261. Arizona State University Anthropological Research Papers No. 51, Tempe.
 Wilson, Gordon P., 2005, Guide to Ceramic Identification: Northern Rio Grande Valley and Galisteo Basin to AD 1700. Laboratory of Anthropology Technical Series, Bulletin No. 12. Museum of New Mexico, Santa Fe.

Археология в США
Керамика индейцев
Искусство индейцев